E500 oder E-500 stehen für:

 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer der Natriumcarbonate (Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat und Natriumsesquicarbonat)
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-500
 Ein Modell der Mercedes-Benz E-Klasse mit V8-Motor (Hubraum zwischen 4,5 und 5,5 Liter)

Siehe auch:

Abkürzung